«Не забуду никогда» — третий студийный альбом российской поп-группы «Ранетки». Презентация альбома состоялась 30 октября 2010 года на сольном концерте в Москве. По результатам голосования читателей музыкального портала NEWSmusic.ru, альбом получает премию «Лучший альбом 2010 года».

Об альбоме 
Релиз диска состоялся 15 июня 2010 года. В пластинку вошли 13 композиций.
Песня «Чёрная молния» вошла в саундтрек к фильму «Чёрная молния». На песню «Без тебя» был создан анимационный клип. В его создании принимали участие сами участницы группы. Они занимались подбором аксессуаров и одежды персонажей клипа. Песня «Рядом нет тебя» посвящена актеру Василию Лыкшину, снимавшемуся в сериале «Ранетки» и умершему от сердечной недостаточности в 2009 году.

Критика 

В своей рецензии Алексей Мажаев, в основном, иронизирует по поводу текстовой составляющей альбома. В частности, он делает предположение, что с песнями в духе «Дворовая» и «Прости меня, пацан» они вполне могут расширить аудиторию до поклонников шансона. «Софт-рок для девочек» — так он характеризует жанр альбома, однако, отдаёт должное Сергею Мильниченко, который занимался музыкальной составляющей альбома.

Список композиций

Видеоклипы 
 «Налоги на любовь» (2010)
 «Ты не понял, кто я» (2010)
 «Без тебя» (2010)
 «Я не забуду тебя» (2013)

Примечания

Ссылки 
 «Не забуду никогда» на сайте Discogs
 Группа «Ранетки» выпускает новый альбом // km.ru
 Музыкальные хроники с Аллой Жидковой // km.ru

Альбомы группы «Ранетки»
Альбомы лейбла «Мегалайнер Рекордз»